Марк Анто́ний Палла́нт ():
 Марк Антоний Паллант — могущественный вольноотпущенник императора Клавдия, казначей Империи;
 Марк Антоний Паллант — консул-суффект 167 года, потомок предыдущего.